Batalha de Nova Cartago (209 a.C.) — captura da cidade por Cipião Africano durante a Segunda Guerra Púnica
 Batalha de Nova Cartago (206 a.C.) — entativa fracassada dos cartagineses, liderados por Magão Barca, de retomar a cidade durante a Segunda Guerra Púnica

 Cerco de Cartagena das Índias — batalha travada em 1741 entre as forças dos Impérios Espanhol e Britânico em Cartagena das Índias

Desambiguações de guerras e batalhas